Не́жинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Нежинская улица — улица в Волгограде.
 Нежинская улица — улица в Москве.
Нежинская улица — улица в Самаре. 
 Нежинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
Нежинская улица — улица в Уфе.
Нежинская улица – улица в Омске.

Украина 
 Нежинская улица — улица в Днепре.
 Нежинская улица — улица в городе Запорожье.
 Нежинская улица — улица в городе Львове.
 Нежинская улица — улица в Одессе.
 Нежинская улица — улица в Харькове.

Улицы, названные в честь городов